Ausztria
Stetten, település Alsó-Ausztriában, a Korneuburgi járásban

 Franciaország
Stetten, település Haut-Rhin megyében

 Németország
Stetten, település Baden-Württemberg tartományban
Stetten, Straßkirchen községhez tartozó település Bajorországban
Stetten, település Bajorországban, Unterallgäu járásban
Stetten, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban

 Svájc
Stetten, Schaffhausen kanton egyik községe